Cordelia kan syfta på:

 Cordelia (namn) – ett kvinnonamn
 Cordelia (måne) – en av Uranus månar.
 Cordelia (djur) – ett släkte av fjärilar.
 Cordelia Chase – en rollfigur i tv-serierna Buffy och vampyrerna och Angel
 Cordelia (Shakespeare) – dotter till Kung Lear i William Shakespeares drama med samma namn, se Creiddylad 
 2758 Cordelia – en asteroid.

Se även
 Mabinogion
 De brittiska kungarnas historia